Dwunastościan foremny
Dwunastościan rombowy
Dwunastościan ścięty
Dwudziesto-dwunastościan przycięty
Dwudziesto-dwunastościan rombowy mały
Dwudziesto-dwunastościan rombowy wielki